Säuberung bzw. säubern steht für:

 Herstellen von Reinheit, siehe Reinigung (Instandhaltung)
 Schutz eines Gewebes gegen Ausfransen, siehe Versäubern

Euphemismen:
 Ethnische Säuberung, Entfernen einer ethnischen Gruppe aus einem Territorium durch gewaltsame Vertreibung, Umsiedlung, Deportation oder Mord.
 Politische Säuberung, Entfernen politischer Kontrahenten. Diese Form der „Säuberung“ kann von der Exklusion oder dem Parteiausschluss bis hin zur Tötung (Exekution, Ermordung) reichen. 
 Stalinsche Säuberungen

Die Säuberung steht für:
 The Purge – Die Säuberung, US-amerikanischer Spielfilm (2013)

Siehe auch:
 Reinigung